

Argentyna 
 Sosa

Honduras 
 Sosa

Niemcy 
 Sosa – dzielnica Eibenstock

Portugalia 
 Sosa

Osoby 
 Aaron Sosa – wenezuelski fotograf
 Alejandro Sosa – postać fikcyjna z filmu
 Carlos Sosa – argentyński piłkarz
 Edgar Sosa – meksykański bokser
 Francisco Sosa – paragwajski piłkarz
 Gabino Sosa – argentyński piłkarz
 José Ernesto Sosa – argentyński piłkarz
 Marcelo Sosa – urugwajski piłkarz
 Mario Sosa – kubański piłkarz
 Mercedes Sosa – argentyńska pieśniarka
 Porfirio Lobo Sosa – honduraski polityk
 Roberto Sosa – urugwajski piłkarz
 Rubén Héctor Sosa – argentyński piłkarz
 Rubén Sosa – urugwajski piłkarz